А́рпад Жолт Меса́рош (; род. 23 марта 1974, Ньиредьхаза) — венгерский актёр и певец.

Карьера 
В 1989—2005 годах выступал на сцене театра имени Морица Жигмонда в Ньиредьхазе. С 2005 года работает в Будапештском театре оперетты.

Награды 
 2004: Súgó Csiga-díj Fődíja
 2006: Súgó Csiga-díj
 2006: Az évad operett-musical színésze
 2008: 3-е место в национальном отборе конкурса «Евровидение-2008»
 2011: Pepita-díj ezüst fokozata
 2012: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Prima közönségdíj
 2013: Csillag-díj, a legjobb férfi főszereplő

Фильмы 
 Herce-Hurca
 Среди друзей (1998)
 Ромео и Джульетта — мюзикл (2005)

Роли в театре

Ссылки 
 Официальный сайт
 Operettszinhaz.hu
 Port.hu
 Starity.hu
 Mészáros Árpád Zsolt
 Fidelio.hu
 Jegy.hu